Ray William Johnson (Oklahoma City, 1981. augusztus 14. –) amerikai komikus. Legismertebb alkotása az Equals Three című sorozat, amelyben az interneten ismertté vált videókat kommentál. A videók közül több az Equals Three-ben való szereplésük után még nagyobb népszerűségre tett szert.

2012 októberéig a Maker Studios-zal készítette a műsort, de miután nem engedte, hogy a cég megszerezze az Equals Three tulajdonának ötven százalékát, le akarták állítani a műsorát, ezért kilépett. Azóta a Papertown nevű stúdióval készíti a műsort. Időközben létrehozta saját stúdióját Runaway Planet néven.

Your Favourite Martian 
A rajzfilm egy zenekarról szól, amelynek tagjai: Ray, az énekes, DeeJay a DJ, Axel Chains a dobos és Benatar a gitáros/vállszintetizátoros. Miután Johnson kilépett a Maker Studios-ból, a zenekart megszüntették. Zeneszámaik:

Jegyzetek 

Amerikaiak
Internethumor
1981-ben született személyek
Élő személyek
Oklahomaiak